"Termes", que em Língua francesa significa "termas", pode ser:
 Termes (Ardenas), comuna francesa de Ardenas
 Termes (Lozère), comuna francesa de Lozère
 Termes (Aude), comuna francesa de Aude

Ver também
 Terme

Desambiguações de topônimos